Univers de Gensômaden Saiyuki.

Le monde dans lequel vivent les héros de Saiyuki s'appelle le Togenkyô (c'est très certainement un univers parallèle au nôtre). Tout comme dans le nôtre, il y a une terre, avec des pays mais on y trouve les différentes créatures suivantes :

Les yôkai

Il s'agit des monstres de la mythologie japonaises. Ils jouent un rôle semblable aux démons dans la religion chrétienne, car, comme ces derniers, leur rôle premier est d'inciter les humains à faire le mal et à céder à leurs pulsions. Le nom "yôkai" d'ailleurs veut dire littéralement "ce qui séduit" . Dans ce but, ils peuvent prendre l'apparence d'un être humain grâce à des contrôleurs de forces. C'est ce qu'a fait Yaone dans l'épisode 4 afin d'essayer de surprendre Sanzo et ses amis.

Cependant, Minekura en a fait des êtres doués de sentiments et pleins de contradictions comme les êtres humains. Autre différence majeure, dans le Togenkyô, les monstres sont bien réels ce qui n'est pas le cas (jusqu'à preuve du contraire) dans notre monde.

On les reconnaît facilement à leurs oreilles pointues et à leurs yeux en amande (comme les chats) et aux longues griffes au bout de leurs mains. Mais, ce n'est pas leur apparence qui les rend célèbres (et craints notamment par les humains). Dans le Tôgenkyo, c'est surtout leur force physique et leur capacité à utiliser la magie. Ils peuvent aussi s'en servir pour faire apparaître leurs armes.

Ils sont organisés en clan et vivent en général à l'écart des humains dans les tours et les château. Leur chef donne le nom au clan. Ex: le clan de Mao les 100 yeux.

Voici quelques yokais rencontrés dans la série : 

Deux des 4 protagonistes principaux sont des yôkais : Cho Hakkai et Sha Gojyo

Cho Hakkai
Hakkai s'est réincarné (voir page perso pour plus de détails) en un être humain du nom de Cho Gono. C'est la perte de sa fiancée qui le fera devenir un monstre sous l'effet d'une célèbre malédiction : "Quiconque tue 1000 yokais est condamné à devenir l'un des leurs".

Sha Gojyo
Bien qu'à moitié humain, c'est bien comme un yokai qu'il se voit puisque son père en était un. Même s'il a des pouvoirs démoniaques, Gojyo, du fait de sa double nature, n'a pas besoin de porter de contrôleurs, ce qui est le cas d'Hakkai. Son côté humain semble le protéger de la vague de la folie.

Mais les yokais sont surtout parmi les personnages secondaires.

Gyumao
Le Roi Taureau. Connu pour refuser la cohabitation entre les humains et les monstres. Il a été vaincu par le prince Nataku il y longtemps. Il a 2 enfants : Kôgaiji et Ririn.

Kogaiji

Il est le fils de Gyumao et de Rasetsunyo. Il est le rival direct de Gokû qu'il combattra à plusieurs reprises. Kogaiji est sous le contrôle de Gyokumen, la femme qui cherche à réveiller le démon taureau. Gyokumen a fait prisonnière la mère de Kogaiji et depuis ce temps, ce dernier travaille pour elle : il a ordre de rapporter le Sutra du Ciel Maléfique que possède Sanzô. C'est pour cela qu'il est à leurs trousses. Kogaiji utilise les boules de feu qui jaillissent de ses mains, et des démons qu'il invoque pour combattre : c'est un ennemi redoutable des quatre héros.

Dokugakuji

C'est le frère de Gojyô, qui tua la belle-mère de celui-ci. Son véritable nom est Sha Jien. Il est aujourd'hui l'ennemi de son frère qu'il n'hésite pas à combattre lors de leurs rencontres. Il a quitté le foyer familial et a été recueilli par Kogaiji qui en a fait son subordonné. Depuis, Dokugakuji ferait tout pour son maître et pense qu'il lui doit sa vie. Il se bat avec une épée qui apparaît magiquement dans sa main.

Yaone

Elle est la seconde subordonnée de Kogaiji.
Kogaiji l'a sauvée alors qu'elle allait être sacrifiée pour sa beauté à un démon. Elle est anxieuse à l'idée de décevoir son maître dont elle paraît amoureuse, et comme Dokugakuji, elle ferait tout pour lui. Elle est souvent chargée de s'occuper de Ririn et a beaucoup d'affection pour Hakkai qui la combat amicalement à chaque rencontre. Comme ce dernier, elle combat à mains nues mais elle peut aussi se servir de sa lance et de bombes qu'elle construit elle-même. Elle confectionne aussi des remèdes pour sauver les membres de son équipe.

Ririn 

Elle est la petite sœur de Kogaiji et est le personnage comique de la série. Elle apparaît plusieurs fois dans certains épisodes inventés par le studio Pierrot. Elle est une sorte de "Gokû féminin", partageant son appétit. Elle est protégée par son frère qui ne veut pas qu'on la mêle à l'histoire de Gyumao. Elle a une très grande force et utilise souvent des coups qu'elle invente : "Ririn kick!" pour n'en citer qu'un.

Gyokumen

Elle se prétend la seconde femme de Gyumao et cherche à le réveiller. Elle est la cause de l'énergie négative qui rend féroces les monstres. Elle contrôle le quatuor de Kogaiji qu'elle envoie se battre contre la bande de Sanzô, qui possède l'un des Sutras devant servir au réveil de Gyumao. C'est l'un des antagonistes de l'histoire. 

Certains yôkais ont des pouvoirs particuliers.

Ikaku

C'est un monstre qui a le pouvoir d'absorber la vie (et l'âme) des êtres humains. Tué par Zenon dans l'épisode, celui-ci ignorait que si Ikaku mourrait, ceux à qui il avait volé la vie mourraient aussi.

Monstre Parasite

On ignore son nom. Ce monstre avait pris le contrôle des 4 sœurs dans l'épisode de la .

Monstre qui a maudit Hazel

Mais le plus redoutable est le monstre qui a maudit Hazel. En effet ce dernier a le pouvoir d'absorber les âmes (comme Ikaku)
mais il s'en sert pour se soigner. Comme tous les yôkais, il peut prendre le contrôle d'un corps et le manipuler comme il veut.

Les dieux

Il s'agit d'un type de créatures bien particulier. Dans le monde de Tôgenkyô, les dieux sont immortels et très puissants. Leur rôle est censé être « d'aider et témoigner des faits et gestes de ceux nés pour vivre » (selon Kanzenon Bozatsu) mais le plus souvent, ils semblent abuser de leurs pouvoirs pour leur intérêt personnel. 

Ainsi, tout comme le croyait les gens dans la Chine antique, les dieux n'hésitent pas à déclarer la guerre et à influer directement sur le destin des hommes (l'un d'entre eux est nommé d'ailleurs à la tête de l'armée : le prince dieu guerrier). Ce fut le cas pour Gyumao qui reçut la visite du prince dieu guerrier Nataku.

Les dieux n'aiment pas tuer de leur propres mains et préfèrent faire faire le sale travail par les aberrations. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Dieu de la guerre (Toushin Taishi) est le seul autorisé à se tuer, ce qui suscite bien des questions quant à l'utilité de l'armée céleste.

Tout comme dans notre monde, les humains aimeraient que les dieux ressuscitent les personnes qui leur sont chers quand elles meurent et tout comme chez nous aussi, les dieux sont vénérés par les humains dans les organisations religieuses. (La religion bouddhiste est bien représentée du fait que l'histoire se passe en Chine mais on voit aussi le christianisme (à travers le personnage d'Hazel) et même le chamanisme amérindien (à travers le personnage de Gato, le garde du corps d'Hazel)).

Leur signe physique distinctif est le chakra sur leur front.

C'est peut-être l'une des raisons qui fait que les dieux sont organisés en empire avec une armée. Voici quelques dieux rencontrés au long de l'histoire :

Tentei
L'empereur céleste : c'est le chef des dieux et de leur armée. C'est lui qui décide de partir en guerre ou non. Il est responsable des blessures de Nataku car c'est lui qui a donné l'ordre de le laisser se battre seul. Il déteste les aberrations.

Ritôten
C'est le père de Nataku. Il est prêt à tout pour assouvir son ambition.

Kanzenon Bozatsu
La déesse de la compassion. Selon la légende du roi des Singes dont la série est tirée, c'est elle qui envoya les quatre héros en
pèlerinage vers l'ouest.

Homura
C'est le dieu de la guerre qui a succédé à Nataku. Il apparaît à l'épisode 27, c'est-à-dire au début de la .

Homura semble bénéficier d'un pouvoir inconnu lorsqu'il enlève ses chaines.

Zenon
L'un des 2 dieux de l'équipe d'Homura.

Shien
Le  et dernier membre de l'équipe d'Homura. Il utilise des fouets comme arme.

Rinrei
Déesse et petite-amie d'Homura qui a été condamnée à se réincarner en être humain (afin de mourir) pour avoir accepté une liaison amoureuse avec une créature mythique.

Tout comme les yôkais, les dieux peuvent utiliser la magie et faire apparaître des armes. Ils peuvent également utiliser la magie pour donner des pouvoirs célestes aux créatures qui leur demandent (contre leur soumission le plus souvent). (Ce fut le cas des Yokais de la tour Konran dans la saison 2 qui sont devenus yôkais ET créatures célestes) L'autre pouvoir auquel ils font appel le plus souvent est la téléportation.

Correctement entraînés au combat, ils sont généralement (beaucoup) plus forts que les yôkais, ce qui suscite l'admiration ou la frustration (ou les deux chez ces derniers). Bien que les dieux ne puissent pas mourir, on peut les faire disparaître en les forçant à se réincarner en êtres humains puis en attendant qu'ils meurent. C'est ce qui est arrivé à Rinrei (voir ci-dessus) la déesse dont Homura était tombé amoureux mais aussi à nos héros puisque 3 d'entre eux sont des dieux à l'origine.

Les créatures mythiques

Il s'agit de créatures nées d'objets ou de plantes. On les reconnait à leurs yeux dorés. Elles sont réputées pour leur force et leur caractère incontrôlable s'ils ne portent pas, comme peuvent le faire les yôkai, de contrôleurs de puissance). Comme les dieux les craignent, la plupart d'entre elles sont tuées à la naissance : elles sont donc très rares.

Du fait de leur force physique, on les assimile souvent à des yôkais (peut être y a-t-il des liens de parenté en remontant le fil de l'évolution). Comme ces êtres sont nés d'objet ou de plantes, il vaut mieux qu'ils soient adoptés pour survivre et grandir.

On en dénombre 2 :

Goku
C'est un des héros principaux de l'histoire. Il est né d'un rocher et du ciel. À la suite d'un crime qu'il aurait commis, il a été enfermé dans les entrailles du Mont Gojyo pendant 500 ans jusqu'à ce qu'un jour, Sanzô le délivre.

Nataku
Nataku a été le prédécesseur d'Homura au titre de dieu de la guerre et il est le fils de Ritoten.

Le cas d'Homura
L'un des 2 yeux d'Homura est jaune, ce qui laisse penser qu'une partie de lui est une créature mythique.

Les êtres humains

Ils sont semblables à ceux de notre monde. Les humains sont assez faibles physiquement et ont une durée de vie limitée. Ils sont organisés en pays et ont différentes religions. Certains d'entre eux font le bien, d'autres le mal. D'autres encore sont très tourmentés. On les trouve surtout dans les villes et les villages.

Genjyô Sanzô
Chef du groupe qui porte son nom et l'un des 4 protagonistes principaux.

Nin Jen Hi
C'est un scientifique et moine brillant mais aussi très perturbé par le fait qu'il n'arrive pas à trouver quelque chose qui ne l'ennuie pas. Il est aussi connu sous le nom de Ukoku Sanzo et est détenteur du Sutra du néant. Il porte toujours avec lui une peluche de lapin.

Hazel
Archevêque chrétien extrémiste bien décidé à exterminer TOUS les "démons" (comprenez les yokais) du Togenkyô. Il s'avèrera en fait qu'il soit possédé par un monstre qui l'a maudit pour avoir essayé de le tuer.

Komio sanzo
Maître de Sanzo. Détenteur de 2 des 5 sutras responsables de la création du monde. Il a été tué sous les yeux de son disciple alors que les monstres essayaient de s'emparer de son sutra.

Go Dogan
Disciple de Sanzo. Il a essayé de tuer ce dernier pour se venger du fait que Sanzo ne l'ait pas emmené avec lui vers l'ouest. Il aimerait avoir la même relation avec Sanzo que Goku, que son maître lui fasse confiance. Ce "manque d'intérêt" (alors que Sanzo l'a même laissé prendre un avion orange) va le pousser petit à petit vers la folie.

Relations entre les différentes espèces

Afin de bien comprendre pourquoi certains deviennent fous, il faut bien comprendre les relations entre les différentes espèces dans ce monde.

Humains/Yôkai
Les relations sont plutôt mauvaises. Les humains et les yôkai se détestent pour plusieurs raisons :
 Les humains ont peur de la force physique des yôkai 
 Les yôkai ne se sentent pas acceptés pour ce qu'ils sont. (On leur fait porter parfois le chapeau à tort comme dans l'épisode un de Saiyuki Reload)
L'union entre les yokais et les humains est possible mais est un tabou. L'un des 4 protagonistes principaux, Sha Gojyo, fils d'une telle union, a souffert de cela. Les enfants dont l'un des parents est un yôkai et l'autre un être humain naissent avec les yeux et les cheveux rouges.

Heureusement pour ces enfants, la plupart des humains (sauf les prêtres) ignorent que quand quelqu'un a les cheveux rouges et les yeux rouges, il s'agit d'un métis. Le plus souvent ce sont les désaccords entre les deux ethnies qui peuvent poser problème à l'intérieur d'un couple et donc rejaillirent sur les enfants).

À cause de la vague d'énergie négative qui s'abat sur le Togenkyo, beaucoup de yôkai perdent la raison. Cela ne fait que renforcer la haine des humains envers eux, notamment quand ceux-ci tuent des personnes qui leur sont chères. C'est le cas de Homie dans le chapitre 2 par exemple.

Humain/Dieux 
Relation plutôt bonne, mais dominée largement par les dieux. Ces derniers considèrent les humains comme des êtres impurs et l'union entre les 2 espèces, bien que possible (c'est le cas d'Homura) est interdite, et, est punie du bannissement voire de l'obligation de se réincarner. C'est ce qui est arrivé à Rinrei.

Humain aberrations/Créatures mythiques 
Les humains ne connaissent pas l'existence des aberrations, sauf quand les dieux leur expliquent de quoi il s'agit. Si ce n'est pas
le cas, ils sont assimilés à des yôkai et considérés comme tels. Dans le cas de Goku, Sanzo a été mis au courant de sa vraie nature par la trinité bouddhique (les serviteurs de Bozatsu).

Yôkai/Humains 
(voir ci-dessus)

Yôkai/Dieux 
Du fait de leur supériorité physique, les yokais aimeraient bien être des dieux et acquérir leur force. Les dieux se servent de
ce sentiment afin de manipuler ces derniers dans leur intérêt (et d'empêcher ces derniers de devenir plus forts qu'eux).

Yôkai/Créatures mythiques
Comme ces dernières sont très fortes, elles peuvent s'intégrer rapidement dans un clan de yôkai et devenir chef... si ces derniers ont la chance d'en croiser une !

Dieux/Créatures mythiques
Les créatures mythiques sont les seules créatures que les dieux détestent plus que les yôkai. Ils craignent par-dessus tout leur force très proche voire supérieure à la leur et n'hésitent pas à les éliminer à la naissance. Si certaines apparaissent un peu plus manipulables, on les laissera en vie et on leur confiera des tâches ingrates ou jugées dégradantes, comme celle de tuer, comme pour Nataku. 

L'union entre un dieu et une créature mythique est un tabou absolu au paradis céleste et peut déclencher des troubles sévères.

Notes et références